Besiktning kan avse:

Besiktning (fordon) – ett fordon kontrolleras regelbundet så att dess användande inte äventyrar trafiksäkerheten
Företagsbesiktning – en arbetsprocess och metod för att samla in och analysera information om ett företag inför ett företagsförvärv
 Besiktningsklausul – en skrivning i ett köpeavtal av en fastighet som innebär att köpebrevet och pris blir villkorat av besiktningens resultat
 Överlåtelsebesiktning – en besiktning inför överlåtelse av fastighet

Se även
Husesyn – en rättslig åtgärd med bindande verkan i Sverige